Die 1. UEC-Bahn-Europameisterschaften der Elite (European Elite Track Championships) fanden vom 5. bis 7. November 2010 in der BGŻ Arena in Pruszków (Polen) nahe Warschau statt. Die dortige Radrennbahn wurde vom Münsteraner Architekt Ralph Schürmann geplant und war schon Ort der UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2009. Die Europameisterschaften bildeten den Auftakt der insgesamt zwölf Wettbewerbe umfassenden Qualifikation für die Olympischen Spiele 2012 in London. Der „Bund Deutscher Radfahrer“ (BDR) war mit einem 16-köpfigen Kader vertreten und „Swiss Cycling“ mit sieben Sportlern.

Organisiert werden die Europameisterschaften von der „Union Européenne de Cyclisme“ (engl. „European Cycling Union“) (UCE).

Auf dem Programm standen sechs Disziplinen, die fünf olympischen für Männer und Frauen. Lediglich das aus dem Olympiaprogramm gestrichene Zweier-Mannschaftsfahren wurde nur für Männer ausgetragen.

Überraschendstes Ereignis der EM war das Ausscheiden des mehrfachen Olympiasiegers Sir Chris Hoy gegen den jungen 18-jährigen Iren Felix English im 16tel-Finale.

Zeitplan

Resultate 
Legende
  steht für den Verband British Cycling, dem, anders als zum Vereinigten Königreich, Nordirland nicht angehört. Sportlerinnen und Sportler aus Nordirland starten für den irischen Verband.

Mannschaftsverfolgung

Teamsprint

Sprint

Keirin

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2010
Radsportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Pruszków